Такахіро Мікі (三木孝浩, Miki Takahiro) - японський режисер кіно, телебачення і музикальних кліпів.

Фільмографія 

 2010 : Solanin (ソラニン, Soranin)
 2011 : Control Tower (ja) (管制塔, Kanseitō)
 2012 : C'était nous 1 (僕等がいた, Bokura ga ita)
 2012 : C'était nous 2 (僕等がいた, Bokura ga ita)
 2013 : Girl in the Sunny Place (en) (陽だまりの彼女, Hidamari no kanojo)
 2014 : Hot Road (ホットロード, Hotto rōdo)
 2014 : Blue Spring Ride (アオハライド, Aoharaido)
 2015 : Have a Song on Your Lips (en) (くちびるに歌を, Kuchibiru ni uta o)
 2016 : Aozora Yell (en) (青空エール, Aozora ēru)
 2016 : My Tomorrow, Your Yesterday (en) (ぼくは明日、昨日のきみとデートする, Boku wa asu, kinō no kimi to dēto suru)
 2017 : My Teacher (en) (先生!、、、好きになってもいいですか?, Sensei! …suki ni natte mo ii desu ka?)
 2018 : Kids on the Slope (坂道のアポロン, Sakamichi no Aporon)
 2019 : Fortuna's Eye (en) (フォルトゥナの瞳, Fortuna no hitomi)
 2020 : Love Me, Love Me Not (en) (思い、思われ、ふり、ふられ, Omoi, omoware, furi, furare)
 2020 : Your Eyes Tell (en) (きみの瞳（め）が問いかけている, Kimino mega toikaketeiru)
 2021 : Une porte sur l'été (夏への扉 キミのいる未来へ, Natsu e no tobira: Kimi no iru mirai e)

Примітки